La fase a eliminazione diretta è iniziata il 15 febbraio 2011 ed e terminata il 18 maggio 2011 con la finale allo Stadio Aviva di Dublino in Irlanda che ha visto il  battere in finale i connazionali dello Sporting Braga per 1 a 0.

Tabellone

Sedicesimi di finale 
 Andata il 15 e 17 febbraio 2011 - Ritorno il 22, 23 e 24 febbraio 2011;
 24 club che superano la fase a gironi (le prime e le seconde di ciascun girone);
 8 club terzi classificati nella fase a gironi della Champions League;
 Le teste di serie sono 16 e cioè le vincitrici dei dodici gironi di Europa League più le migliori quattro, a livello di punti totalizzati, delle otto squadre classificatesi terze nei gironi di Champions League. Le altre invece finiscono nella seconda urna.
 Il sorteggio per i sedicesimi di finale, valido anche per gli ottavi di finale, è stato effettuato il 17 dicembre 2010.

Ottavi di finale 
 Andata il 10 marzo 2011 - Ritorno il 17 marzo 2011.

Quarti di finale 
 Andata il 7 aprile 2011 - Ritorno il 14 aprile 2011.
 Il sorteggio per i quarti di finale, valido anche per le semifinali e la finale, è stato effettuato il 18 marzo 2011.

Semifinali
 Andata il 28 aprile 2011 - Ritorno il 5 maggio 2011.

Finale
 18 maggio 2011 ore 20:45 (Aviva Stadium, Dublino, Irlanda).

Risultati

Sedicesimi di finale
 Andata il 15 e 17 febbraio 2011 - Ritorno il 22, 23 e 24 febbraio 2011.

Andata

Ritorno

Ottavi di finale 
 Andata il 10 marzo 2011 - Ritorno il 17 marzo 2011.

Andata

Ritorno

Quarti di finale 
 Andata il 7 aprile 2011 - Ritorno il 14 aprile 2011.

Andata

Ritorno

Semifinali 
 Andata il 28 aprile 2011 - Ritorno il 5 maggio 2011.

Andata

Ritorno

Finale
 18 maggio 2011 ore 20:45 (Aviva Stadium, Dublino, Irlanda).

Voci correlate 
UEFA Europa League 2010-2011 (fase a gironi)
UEFA Champions League 2010-2011

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Edizioni della UEFA Europa League